Maleber (Ciamis), een plaats in Indonesië
Maleber (Karangtengah), een plaats in Indonesië
Maleber (Andir), een plaats in Indonesië
Maleber (Maleber), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing